Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1987 – 66. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 3 a 9 maja 1987 r. w Reims (Francja). Startowali tylko mężczyźni w dziesięciu kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na sport24.ee

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1987 w sporcie
1987 we Francji